Il doppio del torneo di tennis Edinburgh Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tommy Robredo e Michael Russell che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Ota Fukárek 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Ben Ellwood /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller /  Ota Fukárek (finale)

 Dejan Petrović /  Dušan Vemić (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 2000